Дорин:

 Дорин — старинное славяно-татарское или румынское имя.
 Дорин, Дамир Михайлович (род. 1972) — молдавский бизнесмен, вице президент федерации дзюдо Молдовы. 
 Дорин Рид Накамарра (1948/1952—2009) — австралийский художник-абориген.
 Дорин — антибиотик комбинированного состава для лечения бактериальных инфекций молодняка крупного рогатого скота.